Vajda Gábor (1922) magyar újságíró, műfordító
 Vajda Gábor (1944) kárpátaljai magyar labdarúgó
 Vajda Gábor (1945–2008) vajdasági magyar kritikus, irodalomtörténész, újságíró